

Sigle 
 Dizionario Biografico degli Italiani

Codici 
 dbi – codice ISO 639-3 della lingua doka

Altro 
 dBi – decibel isotropic (dB guadagno in decibel rispetto ad un'antenna isotropica, unità adimensionale che qualifica l'antenna stessa rispetto al radiatore isotropico radio. È definito dal rapporto